Leon Rutherford Taylor (1883-1924) – amerykański polityk, gubernator New Jersey
 Leon Taylor (1913-2000) – polski adwokat,  członek Trybunału Stanu
 Leon Taylor (ur. 1963) – amerykański bokser
 Leon Taylor (ur. 1977) – brytyjski nurek, medalista olimpijski

Zobacz też